A competição individual masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputada no Parque Olímpico de Whistler em 18 de fevereiro de 2010.

Medalhistas

Resultados 
 

Individual maculino